Papa Kouli Diop (ur. 19 marca 1986 roku w Kaolak) – senegalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w SD Eibar.

Kariera klubowa 

Stan na: 26 kwietnia 2019 r.

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 

Reprezentanci Senegalu w piłce nożnej
Piłkarze Stade Rennais
Piłkarze Tours FC
Piłkarze Gimnàstiku Tarragona
Piłkarze Racingu Santander
Piłkarze Levante UD
Piłkarze RCD Espanyol
Piłkarze SD Eibar
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2015
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2017
Piłkarze UD Ibiza